Ясенец — многозначный термин.

Ботаника 
 Ясенец () — род растений семейства Рутовые.
 Ясенец белый () — вид растений рода Ясенец.
 Ясенец мохнатоплодный () — вид растений рода Ясенец.
 Ясенец узколистный () — вид растений рода Ясенец.

Населённые  пункты

Белоруссия 
 Ясенец — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Ясенец — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Ясенец — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Ясенец — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ясенец — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Ясенец — село в Овручском районе Житомирской области.

Другие топонимы 
 Ясенец — река на Украине
 Ясенец — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Груецкий повят, Мазовецкое воеводство